Эгберт Штройер (; род. 1 февраля 1954, Ассен, Нидерланды) — нидерландский мотогонщик, 3-кратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе мотоциклов с колясками, 11-кратный чемпион Нидерландов (1978—1980, 1982—1985, 1987—1989, 1991).

Спортивная карьера 

Эгберт Штройер начал спортивную карьеру в 1975 году с пассажиром Йоханом ван дер Каапом. Он выступал в чемпионате Нидерландов и в 1978-м выиграл на мотоцикле Schmid-Yamaha свой первый национальный титул. В том же году Штройер и Ван дер Каап дебютировали в Чемпионате мира.

К первой победе Штройер шёл достаточно долго и одержал её лишь на Гран-При Великобритании 1982 года с пассажиром Бернардом Шнидерсом (Каап к тому времени уже завершил гоночную карьеру). С 1984 по 1986 год Штройер и Шнидерс были непобедимы, выиграв три мировых титула подряд. Интересно, что и в 1985, и в 1986 годах Штройер набирал столько же очков, сколько пилот, ставший вице-чемпионом (соответственно, Вернер Шварцель и Ален Мишель) и становился чемпионом благодаря большему количеству побед.

Впоследствии Штройер постоянно боролся за титул, завоевав ещё три вторых и одно третье место в чемпионатах. Одержав победу в последней гонке сезона 1992 года, Гран-При ЮАР, он повесил шлем на гвоздь, уйдя на красивой ноте. Тем не менее, основной причиной ухода был вовсе не красивый жест, а финансовая ситуация в чемпионате; доходы пилотов и призовые резко снизились после того, как управление серией досталось Берни Экклстоуну.

Эгберт Штройер с 22 победами в Гран-При и тремя чемпионскими титулами является наиболее успешным голландским пилотом в истории Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. 

Сын Эгберта, Бенни Штройер, продолжил семейную традицию и добился успеха — в 2015 году он стал чемпионом мира, как ранее его отец.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах с колясками

Примечания 

 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Нидерландов